Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-0, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 José Higueras (quarti di finale)
 Bill Scanlon (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

 Sandy Mayer (campione)
 Marcos Hocevar (primo turno)
 Mel Purcell (semifinali)
 Sammy Giammalva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1983